Wilfred Brown peut faire référence à :

  (1921-1971), ténor anglais
  (1908-1985), homme d'affaires et homme politique britannique
  (1930–2015), joueur de cricket australien
  (1906-1970), commissaire du Yukon